

Cinema 
 Gli eletti (The Chosen) – film del 1981 diretto da Jeremy Kagan

Letteratura 
 Danny l'eletto (The Chosen) – romanzo di Chaim Potok del 1967
 La setta dei vampiri - La prescelta (The Chosen) – romanzo di Lisa J. Smith del 1997

Musica 
 The Chosen – traccia dell'album Politics As Usual di Termanology del 2008
 The Chosen – traccia dell'album The March degli Unearth del 2008

Televisione 
 The Chosen – film per la televisione del 1998
 Gli eletti (The Chosen) – episodio della seconda stagione de I sopravvissuti
 La prescelta (The Chosen) – episodio della ottava stagione di The Practice - Professione avvocati
 The Chosen – serie televisiva sulla vita di Gesù Cristo

Pagine correlate
Chosen